A róka és a macska a La Fontaine-mesék című rajzfilmsorozat második évadának ötödik epizódja.

Rövid tartalom

Alkotók 
 Mesélő: Bodrogi Gyula
 Rendezte: Temesi Miklós
 Írta: Georges De La Grandiere
 Zenéjét szerezte: Pethő Zsolt
 Operatőr: Nagy Csaba
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Háttér: Balázs-Piri Balázs, Sajdik Ferenc
 Rajzolták: Kaszner Margit, Rosta Géza, Somos Zsuzsa
 Kisérőzöveg: Jacques Degor
 Gyártásvezető: Gyöpös Sándor
Készítette a Pannónia Filmstúdió az Edition et Diffusion Cinématographique közreműködésével

Források 

La Fontaine-mesék